«Золотая бутса» Серии А — награда, вручаемая лучшему бомбардиру чемпионата Италии по итогам сезона. С 2021 года награда носит имя Паоло Росси.

Рекордсмены по количеству голов за сезон – Джино Россетти, Гонсало Игуаин и Чиро Иммобиле, которые поражали ворота соперников по 36 раз.

Чаще всех «Золотую бутсу» получал Гуннар Нордаль − пять раз, в сезонах 1949/50, 1950/51, 1952/53, 1953/54, 1954/55.

Победители

По годам

По игрокам

По клубам

По странам

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные награды в Италии
Серия A Италии по футболу